Содом може да се одниси на:
Содом — бивше насеље у Канади у Онтарију
Содом — насеље у Шкотској на Шетландским острвима
Содом — насеље у Енглеској 
Содом — насеље у Велсу
Содом — немачка треш метал група 
Содом — истоимени албум ове групе
Содом — лик из видео-игрице -{Final Fight}-